Baudouinville, nom de la ville de Moba à l’époque coloniale ;
 SS Baudouinville, nom de trois paquebots de la Compagnie maritime belge.